Elhagyatva (Abbandono), 1940-es olasz film Mario Mattoli rendezésében
 Elhagyatva (Abandon), 2002-es amerikai film Stephen Gaghan rendezésében
 Elhagyatva (Belonging), 2004-es amerikai tv-film Christopher Menaul rendezésében
 Elhagyatva (Abandoned), a Lost amerikai televíziós sorozat második évadának ötödik epizódja (2005)
 Elhagyatva (The Abandoned), 2006-os amerikai film Nacho Cerdà rendezésében